
Termin -{genetička varijanta}- ima više značenja.
 Jednonukleotidni polimorfizam (SNP), u slučaju uobičajenih genetičkih varijanti
 Mutacija, u slučaju retkih genetičkih varijanti
 Varijacija broja kopiranja